Albumy numer jeden w roku 1984 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1984 (USA)